Mensa is Latijn voor tafel. Het kan verwijzen naar:

een Tafelberg (aardrijkskunde), een berg met een vlakke top (mesa) op een andere planeet dan de aarde, zie bijvoorbeeld Cydonia Mensa op Mars
Tafelberg (sterrenbeeld) (Mensa), een sterrenbeeld
Mensa (organisatie), een organisatie van hoogbegaafden
Mensa (eetgelegenheid), een eetgelegenheid voor studenten 
Mensa (kerk), het tafelblad van het altaar in een kerk
Mensa (rapper), een Nederlandse rapper